Spytek Wawrzyniec Jordan (1518–1568) – kasztelan i wojewoda krakowski, wojewoda sandomierski
 Spytek Wawrzyniec Jordan (zm. 1596) – stolnik krakowski, starosta sądecki i wojnicki
 Spytek Jordan z Zakliczyna (XVIII wiek) – chorąży oświęcimsko-zatorski, podczaszy oświęcimsko-zatorski
 Spytek Jordan z Zakliczyna (XVIII wiek) – cześnik krakowski, łowczy wyszogrodzki